Xestoiulus är ett släkte av mångfotingar som beskrevs av Karl Wilhelm Verhoeff 1893. Xestoiulus ingår i familjen kejsardubbelfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Kejsardubbelfotingar
Xestoiulus